Ambrosos () ist:

 Ambrosos (Phokis), in der antiken Geographie eine Stadt in der Landschaft Phokis
 Ambrosos (Mythologie), in der griechischen Mythologie der eponyme Heros der Stadt